Желтуха:

 Желтуха — желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых оболочек, обусловленное повышенным содержанием в крови и тканях билирубина.

Топоним 
 Желтуха — река в России, протекает в основном в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Желтуха — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области, упразднён в 2003 году.